

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Aimee Bender (1969-), écrivain américain ;
 Blaise Colomban de Bender (1713-1798), maréchal du Saint-Empire ;
 Claire Bender (1993-), actrice néerlandaise ;
 Dragan Bender (1997-), joueur de basket-ball croato-bosnien ;
 Erich F. Bender (1909-1983), réalisateur ouest-allemand ;
 Émile Bender (1871-1953), avocat et homme politique français ;
 Emily Bender (1973-), linguiste américaine ;
 Ferdinand Bender (1870-1939), homme politique allemand ;
 Hans Bender (1907-1991), psychologue et médecin allemand ;
 Jack Bender, réalisateur, acteur, producteur et scénariste américain ;
 Jakob Bender (1910-1981), footballeur allemand ;
 Jean-Valentin Bender (1801-1873), chef d'orchestre et compositeur belge ;
 Jonathan Bender (1981-), joueur américain de basket-ball ;
 Landry Bender (2000-), actrice américaine ;
 Lars Bender (1989-), footballeur allemand ;
 Lauretta Bender (1897–1987), neuropsychiatre américaine ;
 Lawrence Bender (1957-), producteur acteur américain ;
 Paul Bender (1875-1947), chanteur d'opéra allemand ;
 Philippe Bender (1942-), musicien et chef d'orchestre français ;
 Steve Bender (1946-2006), chanteur, chanteur, compositeur, parolier et producteur de musique allemand ;
 Sven Bender (1989-), footballeur allemand.

 Famille Bender, tueurs en série.

Géographie et histoire 
 Bender, nom turc et russe de la citadelle, du siège (1711) et de la ville moldave de Tighina ;

Cinéma 
 La Grande Aventure de Bender, film sorti en 2007.

Musique 
 Bender, groupe anglais.

Loisir 
 Mind Bender, montagnes russes dans le parc américain de Six Flags Over Georgia.

Sport 
 FC Dinamo Bender, club moldave de football.

Fiction 
 Bender Tordeur Rodríguez, personnage de la série télévisée Futurama
 Ostap Bender, personnage des romans Les Douze Chaises et Le Veau d'or, et des films et des séries télévisées qu'on en a tirées.

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien